Het ATP-toernooi van Cincinnati 2005 werd van 15 tot en met 21 augustus gespeeld in de Amerikaanse stad Cincinnati. De wedstrijden werden gespeeld op de hardcourtbanen van het Lindner Family Tennis Center. Vanwege sponsorcontracten was de officiële naam van het toernooi Western & Southern Financial Group Masters.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Eindfase

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Cincinnati
ATP-toernooi van Cincinnati